Теологическая семинария Конкордия () — лютеранская теологическая семинария Лютеранской церкви—Миссурийский синод. Расположена в городе Форт-Уэйн, Индиана. На базе семинарии осуществляется подготовка и профессиональное обучение священнослужителей на магистерских и докторских степенях для Лютеранской церкви - Синода Миссури.

История 
Семинария создана в 1846 году Вильгельмом Зилером.

Факультеты 
 История Церкви ()
 Экзегетика ()
 Пасторского служения ()
 Догматическое богословие ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Теологическая семинария Конкордия

Лютеранские семинарии
Теологическая семинария Конкордия